Алексей Андреевич Павловский:

 Павловский, Алексей Андреевич (1856—1913) — российский историк искусства.
 Павловский, Алексей Андреевич (1914—1943) — Герой Советского Союза.